Hippomarathrum pelviforme är en flockblommig växtart som beskrevs av Gaertn. C.A.Mey. och Johannes Scherbius. Hippomarathrum pelviforme ingår i släktet Hippomarathrum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
pelviforme